Het gemengddubbelspel tijdens de wereldkampioenschappen tafeltennis 2013 werd gehouden van 14 tot en met 18 mei 2013 in het Palais Omnisports de Paris-Bercy in Parijs.

Toernooischema

Finalerondes

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 7 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Seo Hyun-deok  Seok Ha-jung
| RD1-score01-1=11
| RD1-score01-2=11
| RD1-score01-3=11
| RD1-score01-4=11
| RD1-score01-5=
| RD1-score01-6=
| RD1-score01-7=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Dahlan Haruri  Silir Rovani
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=6
| RD1-score02-5=
| RD1-score02-6=
| RD1-score02-7=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Felipe Olivares  Judith Morales
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=9
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5=
| RD1-score03-6=
| RD1-score03-7=
| RD1-seed04=40
| RD1-team04= Mattias Karlsson  Matilda Ekholm
| RD1-score04-1=11
| RD1-score04-2=11
| RD1-score04-3=11
| RD1-score04-4=11
| RD1-score04-5=
| RD1-score04-6=
| RD1-score04-7=

| RD1-seed05=53
| RD1-team05=  Kasumi Ishikawa
| RD1-score01-1=11
| RD1-score01-2=11
| RD1-score01-3=11
| RD1-score01-4=11
| RD1-score01-5=
| RD1-score01-6=
| RD1-score01-7=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= JM Ramírez  Andrea Estrada
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5=
| RD1-score02-6=
| RD1-score02-7=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Bojan Milošević  Andrea Todorović
| RD1-score03-1=11
| RD1-score03-2=8
| RD1-score03-3=12
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=11
| RD1-score03-6=5
| RD1-score03-7=4
| RD1-seed04=62
| RD1-team04= Amalraj Anthony  Madhurika Patkar
| RD1-score04-1=9
| RD1-score04-2=11
| RD1-score04-3=10
| RD1-score04-4=11
| RD1-score04-5=9
| RD1-score04-6=11
| RD1-score04-7=11

| RD1-seed05=36
| RD1-team05= Marko Jevtović  Ana-Maria Erdelji
| RD1-score05-1=10
| RD1-score05-2=11
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=11
| RD1-score05-5=11
| RD1-score05-6=6
| RD1-score05-7=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Nicola Mohler  Rachel Moret
| RD1-score06-1=12
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=11
| RD1-score06-4=5
| RD1-score06-5=6
| RD1-score06-6=11
| RD1-score06-7=11

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Filip Željko  Petra Petek
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=9
| RD1-score07-5=
| RD1-score07-6=
| RD1-score07-7=
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Lee Sang-su  Park Young-sook
| RD1-score08-1=11
| RD1-score08-2=11
| RD1-score08-3=11
| RD1-score08-4=11
| RD1-score08-5=
| RD1-score08-6=
| RD1-score08-7=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Carlos Machado  Shen Yanfei
| RD1-score09-1=11
| RD1-score09-2=11
| RD1-score09-3=11
| RD1-score09-4=11
| RD1-score09-5=
| RD1-score09-6=
| RD1-score09-7=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Craig Howieson  Lynda Flaws
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5=
| RD1-score10-6=
| RD1-score10-7=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Jonathan Salazar  Johana Araque
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=7
| RD1-score11-5=
| RD1-score11-6=
| RD1-score11-7=
| RD1-seed12=48
| RD1-team12= Lubomir Pistej  Barbora Balážová
| RD1-score12-1=11
| RD1-score12-2=11
| RD1-score12-3=11
| RD1-score12-4=11
| RD1-score12-5=
| RD1-score12-6=
| RD1-score12-7=

| RD1-seed13=51
| RD1-team13= Tomislav Kolarek  Lea Rakovac
| RD1-score13-1=w/o
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-score13-6=
| RD1-score13-7=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Quadri Aruna  Offiong Edem
| RD1-score14-1=
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=
| RD1-score14-6=
| RD1-score14-7=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Liu Song  Ana Codina
| RD1-score15-1=11
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=5
| RD1-score15-4=2
| RD1-score15-5=12
| RD1-score15-6=
| RD1-score15-7=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Gao Ning  Feng Tianwei
| RD1-score16-1=9
| RD1-score16-2=11
| RD1-score16-3=11
| RD1-score16-4=11
| RD1-score16-5=14
| RD1-score16-6=
| RD1-score16-7=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01=

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronvermelding 
  Loting

Gemengd